SHQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Southport (Australia)